

Astronomia
 23324 Kwak – asteroide della fascia principale

Persone
 Kwak Dong-yeon – attore sudcoreano
 Kwak Hee-ju – calciatore sudcoreano
 Kwak Hyun-chae – ex cestista sudcoreano
 Kwak Jae-yong – regista e sceneggiatore sudcoreano
 Kwak Joo-yeong – cestista sudcoreana
 Kwak Kyung-keun – ex calciatore sudcoreano
 Kwak Si-yang – attore e modello sudcoreano
 Kwak Sung-ho – ex calciatore sudcoreano
 Kwak Tae-geun, noto come Ji Sung – attore sudcoreano
 Kwak Tae-hwi – calciatore sudcoreano
 Kwak Yoon-gy – pattinatore di short track sudcoreano